FRA puede referirse a:
  en su código ISO 3166-1;
 La selección de fútbol de Francia tiene como código FIFA FRA.
 Festival de Rock de Alacuás; en Alacuás, Valencia, .
 Aeropuerto de Fráncfort del Meno en su código IATA.